

Села:
 Стеблівка — Закарпатська область, Хустський район
 Стеблівка — Рівненська область, Рівненський район